«Hot Right Now» — является вторым синглом британского диджея продюсера DJ Fresh, в исполнении британской певицы Риты Ора. Сингл был выпущен 12 февраля 2012 года в Великобритании в виде цифрового скачивания на iTunes и сразу же побил все вершины британского хит-парада. Официальная компания музыкальных хит-парадов Британии подтвердила, что сингл «Hot Right Now» является первым местом среди всех синглов жанра Драм-н-бейс в Великобритании. В настоящее время в Великобритании к 2012 году было продано 482 000 копий, что ставит его на 24-е место по самым продаваемым синглом 2012 года.

Музыкальный клип 
Клип на песню был выложен на YouTube 14 декабря 2011 года. Видео имеет более 67,9 млн просмотров на YouTube по состоянию на апрель 2018 года.

Список композиций

Участники записи 
Запись
 Записано в Grove Studios, в Лондоне, в Великобритании

Персонал
 Дэниел Стейн — автор песни
 Шан Эванс — автор песни
  — автор песни
 Уэз Кларк — микширование, дополнительный продакшн, ударные и клавишные
 Дипеш Пармар — дополнительное программирование и секвенирование
 Рита Ора — вокал

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Итоговый чарт

Сертификации

Хронология релиза

Примечания

Ссылки 
 Текст песни  на сайте MetroLyrics
 Видео на песню на Youtube

Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Песни на английском языке
Песни Великобритании
Песни Риты Оры
Песни, написанные Джорджем Астасио
Песни, написанные Джейсоном Пебвортом
Песни, написанные Джоном Шейвом
Синглы Ministry of Sound